Premeditazione – concetto giuridico e filosofico
 Premeditazione – cortometraggio muto del 1912 diretto da Louis Feuillade